All You Need Is Love est une expression anglaise qui signifie Tout ce dont vous avez besoin est l'amour.


All You Need Is Love peut désigner :

Cinéma 
 , un film asiatique (2015)  ;
 , un film néerlandais (2018) ;

Littérature 
 All I Need Is Love, le titre original de , autobiographie de Klaus Kinski parue en 1990 en France ;

Musique 
 , une chanson des Beatles ;

Télévision 
 All You Need Is Love – Meine Schwiegertochter ist ein Mann (en français, Ma belle-fille est un homme), un téléfilm allemand, réalisé par Edzard Onneken, et diffusé en 2009.

Voir aussi 
 Olyunidislov, un personnage présent dans la bande dessinée Astérix et la Transitalique
 , un album de Luv'